Cartella – unità di misura dell'editoria
 Cartella – contenitore per la raccolta di documenti e materiale cartaceo
 Cartella – elemento dei file system in informatica
 Cartella clinica –  documento che raccoglie informazioni di tipo medico
 Cartella infermieristica – documento atto a contenere la registrazione dei dati e l'insieme dei documenti di pertinenza infermieristica sul caso/utente
 Cartella esattoriale – strumento della pubblica amministrazione italiana per la riscossione di credito